Debus steht für:

 Debus (Mondkrater), einen Krater auf der Mondrückseite
 ein Suco des osttimoresischen Subdistrikts Suai, siehe Debos

Personen:
 Allen G. Debus (1926–2009), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Beate Debus (* 1957), deutsche Bildhauerin
 Dorothea Debus (* 1972), deutsche Philosophin
 Eike Sebastian Debus (* 1962), Chirurg und Direktor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
 Friedhelm Debus (* 1932), deutscher Germanist
 Günter Debus (1939–2022), deutscher Psychologe
 Hans Debus (1919–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Heinrich Debus (1824–1915), Chemiker
 Helmut Debus (* 1949), niederdeutscher Liedermacher
 Johann Wilhelm Debus (1801–1866), Steuerkontrolleur, Fotograf, Maler und der Erfinder des Debusskops
 Johannes Debus (1879–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Debus (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Peter Debus (* 1964), deutscher Mediziner
 Julian Debus (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Katharina Debus (* 1979), deutsche Sängerin und Musicaldarstellerin
 Kurt Heinrich Debus (1908–1983), deutsch-US-amerikanischer Leiter des Kennedy Space Center
 Luitpold Debus (1908–1962), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Manuel Debus (* 1948), deutscher Fachtherapeut für physikalische Medizin, Buchautor und Triathlet
 Marc Debus (* 1978), deutscher Politikwissenschaftler
 Martin Debus (* 1966), deutscher Theaterregisseur
 Matthias Debus (* 1977), deutscher Jazzmusiker
 Maximilian Debus (1904–1981), deutscher Maler, Architekt und Hochschullehrer
 Oskar Debus (1886–1942), deutscher Konsumgenossenschaftsfunktionär und Widerstandskämpfer
 Sigurd Debus (1942–1981), mutmaßliches RAF-Mitglied
 Tabea Debus (* 1991), deutsche Blockflötistin
 Wilhelm Debus, deutscher Flieger im 1. Weltkrieg (s. :en:Jagdstaffel 55)